Déva může označovat:

 déva – hinduistické označení pro božstvo
 Bohové (buddhismus) – buddhistické označení pro božstvo
 déva (džinismus) – džinistické označení pro božstvo
 déva (New Age) – druh bytostí v některých formách New Age
 déva - druh anděla v Dungeons & Dragons

Kromě toho také může znamenat:

 Déva (hrad) – hrad v Rumunsku
 Déva (film) – maďarský film z roku 2018

Související články 

 Deva (rozcestník)